Piłka siatkowa na światowych wojskowych igrzyskach sportowych – multidyscyplinarne zawody dla sportowców-żołnierzy, które odbywają się w ramach igrzysk wojskowych  organizowanych przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego (CISM) w interwale czteroletnim. W programie igrzysk wojskowych jest jako dyscyplina siatkówka halowa, a także jej odmiana w wersji plażowej.

Edycje

Siatkówka halowa

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Kobiety

Mężczyźni

Siatkówka plażowa

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa

Kobiety

Mężczyźni

Klasyfikacja medalowa łączna w siatkówce halowej i plażowej

Uwagi

Zobacz też 
 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Światowe wojskowe igrzyska sportowe